Musée Île-de-France peut désigner  : 

Le Musée de l'Île-de-France,  un musée des Hauts-de-Seine installé dans le château de Sceaux, à Sceaux.  
La villa Ephrussi de Rothschild, appelée aussi villa Île-de-France, un musée des Alpes-Maritimes situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat.